Провинция Санта-Крус-де-Тенерифе входит в автономное сообщество Канарские острова и включает в себя 54 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Провинция Санта-Крус-де-Тенерифе включает в себя острова Тенерифе, Пальма, Гомера и Иерро. Она занимает площадь в 3381 км² и имеет население в  жителя (2019). Столицей провинции служит Санта-Крус-де-Тенерифе, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый большой по площади муниципалитет Санта-Крус-де-Тенерифе — Ла-Оротава, самый маленький — Пуэрто-де-ла-Крус. 31 из 54 муниципалитетов Санта-Крус-де-Тенерифе расположен на острове Тенерифе, 14 — на Пальме, шесть — на Гомере и три — на Иерро.

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, острова, на которых расположены соответствующие муниципалитеты, карты этих островов с обозначением территории муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по островам, на которых они расположены.

Карта 
На административной карте провинции Санта-Крус-де-Тенерифе указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Буэнависта-дель-Норте
 2 — Лос-Силос
 3 — Икод-де-лос-Винос
 4 — Сан-Хуан-де-ла-Рамбла
 5 — Гарачико
 6 — Ла-Гуанча
 7 — Ла-Матанса-де-Асентехо
 8 — Эль-Саусаль
 9 — Ла-Виктория-де-Асентехо
 10 — Пуэрто-де-ла-Крус
 11 — Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна
 12 — Лос-Реалехос
 13 — Санта-Урсула
 14 — Санта-Крус-де-Тенерифе
 15 — Эль-Росарио
 16 — Такоронте
 17 — Брения-Баха
 18 — Брения-Альта
 19 — Лос-Льянос-де-Аридане
 20 — Эль-Пасо

Примечания

Ссылки 
 
 

Санта-Крус-де-Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе